Сергей Евгеньевич Хутас (р. 20 марта 1974, Ташкент) — музыкант, , .

Выпускник Набережно-Челнинского училища искусств по классу академического контрабаса (1996) и эстрадно-джазового отделения Российской Академии Музыки им. Гнесиных (2001).

Начал играть в 1993 году в ансамбле саксофониста Александра Колигера в Набережных Челнах.

Лауреат 1-й премии Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей (2001) в Ростове-на-Дону.

Выступал вместе с Игорем Бутманом, Игорем Брилем, Евгением Борцом, Андреем Кондаковым, , , , Уинтоном Марсалисом, ,  и другими.

В составе «Трио Сергея Хутаса» (Сергей Хутас — контрабас, Роман Дмитриев — клавишные, Давид Ткебучава — барабаны) работает с Екатериной Гусевой, Варварой Визбор.

Постоянный участник «Оркестра Креольского Танго» Андрея Макаревича и проекта «Песни Нашего Века».

Дискография 
 Сергей Хутас. Москвa… Heбо (2012, Art Beat Music)
 Сергей Хутас. Time — Время (2018, Hutas Music)

Примечания

Ссылки 
 
 

Авторы-исполнители России
Джазмены России
Персоналии:Москва
Песни нашего века:Участники